Termenul „ King, Wisconsin” se poate referi la:

King, Lincoln County, Wisconsin, oraș din Wisconsin
King, Waupaca County, Wisconsin
Localitatea Chain O' Lakes-King, Wisconsin